São Bartolomeu (Borba), een plaats in de Portugese gemeente Borba
 São Bartolomeu (Coimbra), een plaats in de Portugese gemeente Coimbra
 São Bartolomeu (Vila Viçosa), een plaats in de Portugese gemeente Vila Viçosa